Rindö (ort) kan avse
Rindö (tätort) en tätort benämnd så sedan 2015
Rindö (småort) en småort som fanns på ön till den blev en del av tätorten ovan